Војо Срзентић може бити:

 Војо Срзентић (1905—1995), револуционар, комуниста и учесник Народноослободилачке борбе. 
 Војислав Војо Срзентић (1934), друштвено-политички радник СФР Југославије и СР Црне Горе.